Bernlohbach ist ein Gewässername:

 Bernlohbach (Tauritzbach), rechter Zufluss des Tauritzbachs vor Tressau, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Bernlohbach (Zottbach), linker Zufluss des Zottbachs nach Lösselmühle, Gemeinde Georgenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

Siehe auch:
 Bärenlohbach, rechter Zufluss der Wondreb nach Wondreb, Stadt Tirschenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern